Arroyo Arena kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo Arena, San Juan Lalana, ort, 
 Arroyo Arena, Santa María Tonameca, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar